Parzeller ist:
 Parzeller & Co. KG, Medienunternehmen

Parzeller ist der Familienname folgender Personen:
 Markus Parzeller (* 1964), deutscher Rechtsmediziner und Rechtsanwalt